Osoby o nazwisku:
 Adolf Katzenellenbogen (1901–1963) - niemiecko-amerykański historyk sztuki żydowskiego pochodzenia, syn Alberta
 Albert Katzenellenbogen (1863 - po 1942) z Krotoszyna - niemiecki prawnik żydowskiego pochodzenia, ojciec Adolfa
 Elieser Katzenellenbogen (1700-1771) z Podhajców - rabin Bambergu i Haguenau
 Ezekiel ben Abraham Katzenellenbogen - rabin Hamburga, Altony i Wandsbeck
 Meir ben Isaac Katzenellenbogen (1482–1565) - rabin Padwy i Wenecji
 Naphtali Hirsch ben Elieser Katzenellenbogen (1749-1823) - rabin Frankfurtu nad Odrą i Górnej Alzacji
 Naphtali Hirsch ben Moses Katzenellenbogen (ok. 1715 - 1800) - rabin Palatynatu
 Oskar Katzenellenbogen (1876-1942) - polski dziennikarz i krytk literacki żydowskiego pochodzenia
 Tamara Katzenellenbogen (1894–1976) - rosyjska i sowiecka architektka żydowskiego pochodzenia
 Wanda Mejbaum-Katzenellenbogen (1914-1986) - polska biochemiczka żydowskiego pochodzenia

Zobacz też:
 Katzenelnbogen (ujednoznacznienie)

de:Katzenellenbogen
en:Katzenellenbogen